hrabstwo Mercer (ang. Mercer County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Mercer (ang. Mercer County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Mercer (ang. Mercer County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Mercer (ang. Mercer County) w USA, w stanie New Jersey
 hrabstwo Mercer (ang. Mercer County) w USA, w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Mercer (ang. Mercer County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Mercer (ang. Mercer County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Mercer (ang. Mercer County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia